Isla de los Conejos o del Conejo puede referirse a:

 Isla de los Conejos: nombre con que se conoce también a la isla del Rey, en la Provincia de Santa Cruz en Argentina;
 Isla de los Conejos. Un pequeño islote perteneciente al municipio de Miengo, en Cantabria (España).
 Isla Conejo (página de desambiguación)
 Isla Rabbit ("isla del conejo" en idioma inglés). alejandra y mares e/a 
 Okunoshima ("Isla Conejo" en idioma japonés): una pequeña isla localizada en el Mar Interior de Japón, conocida por albergar gran cantidad de conejos silvestres. También se conoce con el nombre de "Usaji Jima".